Ме́неджер (, от  — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации. 

Менеджер может быть владельцем коммерческого предприятия (организации), но часто является наёмным работником. Менеджер, как правило, является должностным лицом на предприятия (в организации), в которой работает, и входит в средний и высший руководящий состав компании, предприятия. Определяющим признаком управляющего является наличие подчинённых. Основная функция менеджера — управление, включающее процесс планирования, организации, мотивации и контроля. В зависимости от величины и количества объектов управления различают уровни управления, а следовательно, и менеджеров.

Типы 
Общепринято выделять менеджеров младшего звена (в мировой практике — операционных управляющих), менеджеров среднего звена и менеджеров высшего звена:
 Менеджеры младшего звена — управленцы начального уровня, находящиеся непосредственно над другими работниками (не управленцами). К ним относятся заведующие отделом (магазинов, учреждений), складом, кафедрой и лабораторией в учебных и научных заведениях, начальники участков и смен, менеджеры продаж, которым подчиняются специалисты по продажам, торговые консультанты, торговые представители, агенты и т. п. Вообще, большая часть менеджеров — это менеджеры младшего, то есть начального звена. Большинство специалистов становятся управленцами именно в этом качестве.

 Менеджеры среднего звена — управленцы среднего звена, руководящие менеджерами младшего звена. В зависимости от величины и структуры организации может быть несколько уровней таких менеджеров. Менеджерами среднего звена, как правило являются руководители отделений, подразделений, департаментов, деканы факультетов, начальники цехов, складов, хозяйства.

 Менеджеры высшего звена — топ-менеджеры, высший административно-управленческий состав. Это малочисленная группа менеджеров. Даже в самых крупных организациях их всего несколько человек. Типичными должностями здесь является генеральный директор предприятия, управляющий банком, ректор университета, председатель правления, председатель совета директоров.

См. также 

 Менеджмент
 Командир
 Командующий

Примечания 

Профессии
Должности управленцев